Петър Михайлов Скопаков е български писател, публицист и виден просветен деец.

Биография 
Роден е в град Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на възрожденеца Михаил Скопаков. Брат е на писателя Климент Скопаков. Завършва Софийския университет, където е сред първите студенти на Михайло Драгоманов. Установява се в София, където е гимназиален учител и директор на Трета мъжка гимназия.

Петър Скопаков публикува статии в „Литературен глас“, списание „Отец Паисий“ и други. Автор е на биографии на видни български дейци на националноосвободителното движение и Българското възраждане в Македония. Учредител е на фонд „Свети Климент Охридски“.

Родословие

Литература

Бележки 

Родени в Охрид
Български писатели от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Възпитаници на Софийския университет
Директори на училища
Български имигранти от Македония в София
Петър